

Carriera
Ha giocato con vari club nella prima divisione scozzese.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori scozzesi
Calciatori della Nazionale scozzese